Kosche ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Traugott Kosche (1739–1789), deutscher Pädagoge, Philologe und Schriftsteller 
 Gudrun Kosche, deutsche Journalistin
 Heidi Kosche (* 1949), deutsche Politikerin (Grüne)
 Oskar Kosche (* 1967), deutscher Fußballspieler